Bloom puede referirse a:

Ciencia y tecnología 
 Blooming, un efecto que ocurre cuando se sobrecarga un píxel en un sensor de imagen CCD.

Medicina 
 Síndrome de Bloom, una enfermedad genética rara.

Computación 
 Filtro de Bloom, una estructura de datos probabilística que es usada para verificar si un elemento es miembro de un conjunto.

Personas 
 Allan Bloom (1930–92), escritor y filósofo estadounidense.
 Benjamin Bloom (1913–99), pedagogo y psicólogo estadounidense.
 Claire Bloom (n. 1931), actriz británica.
 Gilad Bloom (n. 1967), tenista israelí.
 Godfrey Bloom (n. 1949), político y economista británico.
 Harold Bloom (1930–2019), crítico literario estadounidense.
 Jeremy Bloom (n. 1982), esquiador estadounidense.
 John Bloom (1944-99), actor estadounidense.
 Mark Bloom (n. 1987), futbolista estadounidense.
 Matt Bloom (n. 1972), luchador profesional estadounidense.
 Molly Bloom (n. 1978), escritora estadounidense.
 Orlando Bloom (n. 1977), actor británico.
 Paul Bloom (n. 1963), psicólogo canadiense-estadounidense.
 Rachel Bloom (n. 1987), actriz estadounidense.
 Verna Bloom (1938–2019), actriz estadounidense.

Lugares

Bloomer, un pueblo en el estado de Wisconsin.

Cine y televisión 
 The Brothers Bloom (2008), película estadounidense.
 Bloom (2003), película israelí.
 Bloom, serie de televisión australiana transmitida a partir de 2019.

Personajes 
 Bloom, protagonista de la serie de televisión animada Winx Club.
 Apple Bloom, personaje de la franquicia My Little Pony.
 Davis Bloome, personaje de la serie de televisión Smallville.
 Josephine Bloom, personaje de la película Big Fish (2003).
 Leo Bloom, personaje de la película The Producers (1967).
 Louis Bloom, personaje de la película Nightcrawler (2014).

Música 
 Bloom.fm, servicio de música y streaming originario de Londres (Reino Unido), actualmente descontinuado.
 Bloom, recinto musical en Mezzago (Italia),

Artistas 
 Bloom 06, dúo italiano.
 Bloom, uno de los nombres artísticos del cantante neerlandés Bloem de Ligny.

Álbumes 
 Bloom (1995), álbum de Billy Pilgrim.
 Bloom (1996), álbum de Audio Adrenaline.
 Bloom (1996), álbum de Tasmin Archer. 
 Bloom (2004), álbum de Gabriel & Dresden.
 Bloom (2005), álbum de Jeff Coffin.
 Bloom (2005), álbum de Eric Johnson.
 Bloom (2006), álbum de The McDades. 
 Bloom (2007), álbum de Lou Rhodes.
 Blooming (2010), álbum de Ami Suzuki.
 Bloom (2012), álbum de Beach House.
 Bloom (2012), EP de G.NA.
 Bloom (2015), álbum de Caligula's Horse.
 Bloom (2016), álbum de Rüfüs.
 Bloom (2017), álbum de Machine Gun Kelly.
 Bloom (2018), álbum de Lights & Motion.
 Bloom (2018), álbum de Troye Sivan.
 Bloom (2022), álbum de Red Velvet.

Canciones 
 «Bloom» (1991), canción de Gigolo Aunts.
 «Bloom» (2009), canción de Scale the Summit.
 «Bloom» (2010), canción de The Paper Kites.
 «Bloom» (2011), canción de Radiohead.
 «Bloom» (2012), canción de Gain.
 «Bloom» (2012), canción de Between the Buried and Me.
 «Bloom» (2013), canción de Turnover.
 «Bloom» (2015), canción de Caligula's Horse.
 «Bloom» (2018), canción de Troye Sivan.
 «Bloom» (2019), canción de Band-Maid.

Literatura 
 Bloom (1998), novela de ciencia ficción del escritor Wil McCarthy.
 Bloom County, tira de cómics publicada por Berkeley Breathed desde 1980 a 1989.
 Leopold y Molly Bloom, personajes de la novela Ulises (1992).

Organizaciones 
 Bloom, cadena estadounidense de supermercados operada por Food Lion LLC, actualmente extinta.
 Bloom Brothers Department Stores, antigua cadena estadounidense de tiendas departamentales.
 Bloom Festival, evento anual de jardinería en Irlanda.
 Bloom's, restaurante de comida kósher en Reino Unido, actualmente cerrado.
 Club Blooming, club y academia de fútbol en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Otros usos 
 Bloom, mod creado por Bloom Team en 2019.

Véase también 
 Blum
 Blume (desambiguación)
 Bloomberg
 Bloomfield